Głos Ludu (Глос люду) — «Глас народа»:

 «Głos Ludu» — печатный орган Центрального комитета Польской рабочей партии.
 «Głos Ludu» — газета польского национального меньшинства в Чехии.
 «Głos Ludu» или «Fołks Sztyme» (, «Фолксштимэ») — еврейская газета на идише и польском языке, печатный орган Общественно-культурного общества евреев в Польше.